Babbin steht für:
 Babbin, deutscher Name von Babin (Bielice), Dorf in der Gmina Bielice, Powiat Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Babbin in der Familienname folgender Personen:
 Jacqueline Babbin (1926–2001), US-amerikanische Produzentin und Schriftstellerin